El Azizia est une commune algérienne de la wilaya de Médéa,
 El Azizia est une ville libyenne située au nord du pays.